Mandriva Linux (tidligere Mandrake Linux) var en Linux-distribution fra den franske virksomhed Mandriva (tidligere Mandrakesoft).

Den første udgave var baseret på Red Hat version 5.1 i juli 1998, men har siden udviklet sig til en fuldbyrdet distribution med eget udviklingshold.

Den kommercielle udgave af Mandriva betegnes Power Pack, der i modsætning til den frit og gratis tilgængelige udgave, indeholder ikke frit distribuerbart programmel, som f.eks kernemoduler til diverse grafikkort, trådløse netkort og strømbesparende software for bærbare PC'er. Den frie udgave kan hentes fra internettet som ISO-filer til brænding af live-cd eller installations-cd'er. Efterfølgende kan pakker installeres og opdateres over internettet via Mandrivas pakkeadministrationssystem.

Et voksende akkumuleret underskud tvang Mandriva i betalingsstandsning i januar 2003, som de grundet et positivt kvartalsregnskab kom ud af i marts 2004. Ved årsskiftet mellem 2004/2005 opkøbte Mandrake Connectiva og Lycoris, og i dag kendes distributionen som "Mandriva Linux".


Versionshistorie

Eksterne henvisninger 

 Mandriva Linux
 Mandriva's Wiki

Referencer 

Linuxdistributioner